Олеат магния — химическое соединение,
соль магния и олеиновой кислоты
с формулой Mg(CHO),
желтоватое вещество,
не растворяется в воде.

Получение 
 Обменная реакция между хлоридом магния и олеатом натрия:

Физические свойства 
Олеат магния образует желтоватое вещество,
не растворяется в воде,
растворяется в этаноле, диэтиловом эфире, углеводородах.

Применение 
 Вспомогательный сиккатив.
 Антистатическая добавка к бензину.
 Смазка при переработке пластмасс.
 Эмульгатор в косметических мазях.

Литература 
 
 

магния